Desmarteaux ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Desmarteaux (1884–1925), kanadischer Vaudeville-Sänger und Schauspieler
 Paul Desmarteaux (1905–1974), kanadischer Schauspieler